

Département de San Salvador

Département de San Salvador